Division 1 i bandy 2013/2014 var Sveriges tredje högsta division i bandy för herrar säsongen 2013/2014. Totalt 42 lag deltog indelade i fem regionala serier om 8 eller 9 lag i vardera serie. Det vinnande laget i varje serie samt de tre bästa tvåorna gick vidare till kvalspelet till Allsvenskan. De två sämsta lagen i varje serie blev nedflyttade till Division 2.

Norra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2014/2015Lag 3–6: FärdigspelatLag 7–8: Nedflyttning

Mellersta
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2014/2015Lag 3–6: FärdigspelatLag 7–8: Nedflyttning

Södra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2014/2015Lag 3–7: FärdigspelatLag 8–9: Nedflyttning

Västra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2014/2015Lag 3–6: FärdigspelatLag 7–8: Nedflyttning

Östra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2014/2015Lag 3–7: FärdigspelatLag 8–9: Nedflyttning

Kval
De 5 seriesegrarna mötte de poängmässigt (snittpoäng) 3 bästa tvåorna i ett kval enligt UEFA-metoden där tvåorna började hemma (i mötet där två seriesegrare möttes avgjorde lotten vilket lag som började hemma). Det var en geografisk lottning, men ingen etta mötte tvåan från samma grundserie. Segrarna i de fyra kvalmatcherna blev uppflyttade till Allsvenskan kommande säsong. Förlorarna gick vidare till fortsättningskvalet till Allsvenskan där de mötte fyra lag från Allsvenskan, där lagen från division 1 började hemma. Även segrarna i dessa fyra kvalmatcher blev uppflyttade till Allsvenskan kommande säsong.  
Förlorarna möter de 4 kvallagen från Allsvenskan, i möjligaste mån geografisk lottning enligt samma UEFA-modell. Lagen från Div 1 börjar hemma. Allsvenska lagen slutar med hemmamatch. Segrarna i de 4 kvalmatcherna spelar nästkommande säsong i Allsvenskan.

Bästa tvåorna
De tre bäst placerade tvåorna efter snittpoäng går till allsvensk kvalspel, farmarlag kan inte avancera till Allsvenskan och får därför inte kvala.

Lag 1–3: Kval till Allsvenskan 2014/2015Lag 4–5: Färdigspelat

Direktkval till Allsvenskan

Fortsättningskval till Allsvenskan

Källor

Sport i Sverige 2013
Sport i Sverige 2014
Bandysäsongen 2013/2014
2013/2014